Gierałcice bezeichnet mehrere Orte in Polen

 Gierałcice (Głuchołazy), Dorf der Gemeinde Głuchołazy
 Gierałcice (Wołczyn), Dorf der Gemeinde Wołczyn